Agung Jaya (Air Manjunto)
Agung Jaya (Bayung Lencir)